Le tournoi de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2017, classée en catégorie Premier, se dispute du  au .

Karolína Plíšková remporte le simple dames. En finale, elle bat Alizé Cornet, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bethanie Mattek-Sands et Sania Mirza.

Faits marquants 
La numéro un mondiale Angelique Kerber disparaît dès les quarts de finale contre l'Ukrainienne Elina Svitolina.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 2017 de la WTA
 Édition masculine : Tournoi de tennis de Brisbane (ATP 2017)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2017
Brisbane
Tennis en Australie en 2017
Tennis en janvier 2017